Kusån (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Boden
 Kusån (rivier), een rivier binnen de Zweedse gemeente Boden